Сольшері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 281 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 710,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сольшері на сайті французького Національного інституту географії
 Сольшері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольшері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольшері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольшері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена